ESIB steht für:
 European Student Information Bureau, der Dachverband der europäischen Studierendenschaften

ES-IB steht für:
 , ISO-3166-2-Code der Autonomen Gemeinschaft Spaniens

ESIB